Исландский университет () — самый крупный университет в Исландии. Основан в 1911 году. За первый год работы были зачислены 45 студентов. В настоящее время обучаются около 13 650 студентов на одиннадцати факультетах.

В дополнение к основным факультетам существуют многочисленные научно-исследовательские институты при университете. В них трудятся 281 учёный и администратор.

Университет входит в ассоциацию университетов Европы «Утрехтская сеть».

Факультеты 
 Бизнес и экономика
 Технические науки
 Гуманитарные науки
 Богословие
 Право
 Медицина
 Естественные науки
 Сестринское дело
 Стоматология
 Фармакология
 Общественные науки

Финансирование 
Исландский университет является государственным и финансируется из бюджета страны. Учреждение не взимает платы за обучение кроме небольшой платы за регистрацию. Для проживания студентов Университет позволяет им работать неполный рабочий день или предоставляет кредиты по льготным процентным ставкам.

Примечания

Ссылки 
 Official homepage
  Official homepage
 Map of the University area
 Map of the University area in Google Earth and in Google Maps
 University of Iceland Geocache
 Information about all student organizations at the University of Iceland

Университеты Исландии